Gaap, een kruising tussen een geit en een schaap
 Gaap, een geeuwreflex
 Gaap (demon), een demon uit de 17e eeuwse magie
 GAAP,  Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (in het Engels Generally Accepted Accounting Principles)

Wikipedia:Doorverwijspagina